Statistika Maltese Premier League v sezoně 1952/53.

Přehled 

Hrálo osm týmů, šampionem se stal tým Floriana FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1952
Fotbal v Evropě v roce 1953